TTD est un sigle, qui peut faire référence à :
 Tenzan Tombstone Driver, une prise employée par le catcheur japonais Hiroyoshi Tenzan.
 Terence Trent D'Arby, chanteur de soul (de son vrai nom Terence Trent Howard), connu aussi sous son nouveau nom de scène Sananda Maitreya.
 Test Driven Development.
 Top Thrill Dragster, un parcours de montagnes russes (et premières strata montagnes russes au monde), situé dans le parc d'attractions Cedar Point dans l'Ohio.
 Transferts transfrontaliers de déchets.
 Transport Tycoon Deluxe, un jeu vidéo de simulation sorti en 1995.
 Trichothiodystrophie, un groupe hétérogène de maladies génétiques rares.

TTD est un code, qui signifie :
 dollar, la monnaie de Trinité-et-Tobago, selon la norme ISO 4217 (liste des codes des monnaies).
 Troutdale Airport, à Portland, Oregon, États-Unis, selon la liste des codes AITA des aéroports.

Sigle de 3 caractères